Allsvenskan i handboll för herrar 2016/2017 är den elfte upplagan av Sveriges näst högsta division i handboll för herrar.

Deltagande lag
 Från Handbollsligan
 IFK Ystad

 Från Allsvenskan
 Tyresö Handboll
 Amo HK
 Önnereds HK
 IF Hallby
 Skånela IF
 HK Varberg
 LIF Lindesberg
 RP IF Linköping 
 Rimbo HK Roslagen 

 Från Direkt-Off
 Kungälvs HK
 IFK Tumba

 Seriesegrare Division 1 Södra
 HK Torslanda Elit

 Seriesegrare Division 1 Norra
 HK Country

Tabell 
 Not: Lag 1 till Handbollsligan 2018/2019, lag 2-4 till Kvalspel Handbollsligan, lag 11-12 till Allsvenskt kval, lag 13-14 åker ned till Division 1 2018/2019.

Källor 
 "Serier & Resultat: Herrallsvenskan 2017/2018"

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2017
2017/2018
Handbollssäsongen 2017/2018